

Cinema
Il divo – film del 2008 di Paolo Sorrentino

Musica
Il Divo – gruppo musicale britannico
Il Divo – album del 2004 dell'omonimo gruppo musicale

Teatro
Il divo – commedia di Nino Martoglio